Puka község, albániai község 
 Puka alközség, albániai alközség, Puka község közigazgatási egysége
 Puka, albániai város, Puka község és alközség székhelye
 Puka, község Észtországban
 Puka-Puka, Francia Polinéziához tartozó csendes-óceáni sziget